Black Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Black Point (Connecticut), im New London County
 Black Point (Florida), im Flagler County
 Black Point (Indiana), im Kosciusko County
 Black Point (Kalifornien), im Marin County
 Black Point (Sonoma County), Kap und Surfküste in Kalifornien
 Black Point (Texas), im Refugio County – nicht mehr existent
 Black Point (Wisconsin), Anwesen in Wisconsin

in anderen Ländern:
 Black Point (Bahamas), Distrikt der Bahamas
 Black Point (Livingston-Insel), Landspitze an der Küste der Livingston-Insel, Südliche Orkneyinseln
 Black Point (Neuseeland)
 Black Point (Südgeorgien), Landspitze an der Küste der Insel Südgeorgien, Südatlantik
 Black Point (Saskatchewan), Weiler (Northern Hamlet) in Saskatchewan, Kanada

siehe auch:
 Black Point (Film)  von 2001
 Black Point (Schiff), vom deutschen U-Boot U 853 versenktes Schiff
 Black Point Beach Club, im New London County, Connecticut
 Black Point Brook, Fließgewässer im Washington County, Maine
 Black Point Landing, im Accomack County, Virginia
 Black Point Mine, Mine im Eureka County, Nevada
 Black Point Park, Park im Miami-Dade County, Florida
 Black Point Pond, See im Dukes County, Massachusetts